Bijl, gereedschap of wapen
 Bijl (achternaam), een Nederlandse achternaam